Les fluides frigorigènes, sont nommés selon une nomenclature spécifique, régie par la  de l'American National Standards Institute (ANSI) et de l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) et approuvée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC). Ce numéro se compose de la lettre R suivi d'un code de deux à cinq chiffres qui découle de sa structure moléculaire. La liste suivante répertorie les différents réfrigérants selon cette norme, leur nom IUPAC, leur formule brute et leur numéro CAS.

Notes et références

Articles connexes 
 Halogénoalcane

 
Liste en rapport avec la chimie